Il doppio del torneo di tennis Nord LB Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jens Knippschild e Jeff Tarango che hanno battuto in finale Álex López Morón e Albert Portas 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Álex López Morón /  Albert Portas (finale)
 Jens Knippschild /  Jeff Tarango (Campioni)

 Enrique Abaroa /  Petr Kovačka (quarti di finale)
 Tomas Behrend /  Marcus Hilpert (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nord LB Open 2000